Spears o Spear puede hacer referencia a varios artículos:

Personas 
 Abigail Spears (1981-), tenista profesional estadounidense.
 Britney Jean Spears (1981-), cantante, bailarina, compositora, modelo, actriz, diseñadora de modas y empresaria estadounidense.
 Burning Spear (1945-), músico y cantante jamaicano de roots reggae.
 Jamie Lynn Marie Spears (1991-), actriz y cantante estadounidense.

Miscelánea 
 Anexo:Giras musicales de Britney Spears.
 Anexo:Sencillos de Britney Spears.